En tant que nom de famille, Klausner ou Klaussner peut renvoyer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique :

Klausner 
 Amos Oz (1939-2018), né Amos Klausner, écrivain israélien
 Joseph Gedaliah Klausner (1874-1958), érudit juif, grand-oncle d'Amos Oz
 Hubert Klausner (1892-1939), officier et homme politique autrichien.
 Ida Roland (1881-1951), née Ida Klausner, actrice autrichienne et allemande.

Klaussner 
 Burghart Klaussner (1949-), acteur allemand

Homonymie de patronyme